Giovanni Costa (1737-1816) – religioso, traduttore e critico letterario italiano
Giovanni Costa (1826-1903) – pittore italiano
Giovanni Battista Costa (1833-1893) – pittore italiano
Giovanni Costa (1901-1968) – calciatore italiano
Giovanni Costa (1917-1984) – calciatore italiano
Giovanni Costa (1964) – calciatore italiano